Langenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Langenberger (1941–2015), Schweizer Politikerin (FDP)
 Rolf Langenberger (* 1939), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Langenberg